Sassenheim steht für:

 Sassenheim (Luxemburg), Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg
 Ort und ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Südholland, seit 2006 Teil von Teylingen